Hungarobelba är ett släkte av kvalster. Hungarobelba ingår i familjen Hungarobelbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Hungarobelba